Натуральне число 557
 557 рік до нашої ери
 557 рік нашої ери